Bonairiaanse voetbalbond
 Fédération Française de Badminton, de Franse badmintonbond